Une baguette superball est un type de baguettes d'instrument à percussion. Il s'agit d'une Super balle fixée sur un manche. La baguette superball est particulière dans le sens où on l'utilise davantage en mode de friction que de percussion.

Origine du nom 
La baguette superball tire son nom des petites balles appelées Super balle (Super Ball), ayant fait leur apparition en 1965. Ces balles, fabriquées dans une variété de plastique, à très haute température et à très haute pression, ont la particularité de rebondir très haut.

Usage 
La baguette superball est utilisée en tant qu'effet spécial, en musique de film et en musique contemporaine par exemple.

Bien qu'on en joue principalement sur des gongs, des tam-tams, des membranophones ou au waterphone, la baguette superball peut être utilisée sur à peu près n'importe quelle surface lisse.

Fabrication 
Il est relativement facile de fabriquer des baguettes superball. Il suffit de sélectionner un manche en bois assez fin et une balle en plastique (celles qui rebondissent très haut). Si la balle est lisse, il faut alors la poncer au papier de verre. Autrement, si la surface est déjà légèrement rugueuse, il ne reste plus qu'à y percer un petit trou, y déposer une goutte de colle liquide et y enfiler le manche.

On peut aussi acheter des baguettes superball déjà fabriquées. Différentes variations existent, tant dans la matière du manche (bois ou métal), que dans la dimension des balles utilisées (petites, moyennes, parfois coupées en deux pour former une demi-sphère).

Richard Waters, inventeur du waterphone, fabrique plusieurs modèles de baguettes superball, particulièrement adaptés pour le jeu sur un waterphone (baguettes avec manche flexible en bambou, modèle hybride entre la baguette et l'archet pour pouvoir jouer du waterphone sans avoir à changer de baguette ou d'archet).

Notes et références 

Accessoire de musique
Instrument de percussion